

Села:
 Ягодинка — Житомирська область, Пулинська селищна громада
 Ягодинка — Житомирська область, Романівська селищна громада
 Ягодинка — Житомирська область, Новоборівська селищна громада

Колонія:
 Ягодинка — колишня колонія Пулинської волості Житомирського повіту Волинської губернії

Див. також 
 Ягодинка Друга